Naves sau Navès se poate referi la:

Naves, Allier, comună în departamentul Allier
Naves, Corrèze, comună în departamentul Corrèze
Naves, Nord, comună în departamentul Nord
Navès, Tarn, comună în departamentul Tarn
Nâves-Parmelan, comună în departamentul Haute-Savoie

Navès, Lleida, localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Lleida.